Gloucester County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Gloucester County (New Jersey)
Gloucester County (Virginia)